Los hobbits son, en principio, una determinada raza ficticia de seres antropomorfos creada por el escritor británico J. R. R. Tolkien para su legendarium, pero también nos podemos estar refiriendo con ese término a otros artículos y otros significados derivados del anterior, como a:

 El hobbit, la obra original de la Tierra Media escrita por Tolkien en los años 1930 y 1931, y protagonizada por el hobbit Bilbo Bolsón.

De la obra anterior se han derivado los siguientes trabajos:
 El hobbit (1968), serial radiofónico emitido por la BBC Radio 4;
 El hobbit (1977), adaptación televisiva animada de Rankin/Bass Productions;
 El hobbit (1982), videojuego desarrollado por Beam Software;
 El hobbit (1989), adaptación de la novela en historieta con guion de Charles Dixon y dibujos de David Wenzel;
 El hobbit (2003), videojuego desarrollado por Vivendi Universal; y
 la trilogía de El hobbit (2012-2014), proyecto producido y dirigido por Peter Jackson, y sus tres partes:
 El hobbit: un viaje inesperado (2012)
 El hobbit: la desolación de Smaug (2013)
 El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos (2014)

Además, se ha dado al término hobbit otros usos diferentes:
 se ha apodado hobbit al Homo floresiensis, un homínido fósil descubierto en la isla de Flores;
 se ha puesto el nombre Hobbit a un ordenador ruso de 8-bits, basado en el ZX Spectrum;
 AT&T llamó AT&T Hobbit a un microprocesador diseñado en 1990; y por su parte
 el Hobbit Monitor es un sistema de monitorización open source para redes, sistemas y servicios informáticos.